Теорема существования и единственности решения обыкновенного дифференциального уравнения — теорема, описывающая совокупность всех решений обыкновенного дифференциального уравнения. Является основным теоретическим положением при изучении обыкновенных дифференциальных уравнений.

Она утверждает, что для каждых начальных значений  из области определения всегда существует решение уравнения  с этими начальными значениями,  определённое на некотором интервале, содержащем точку . Если имеются два решения с одинаковыми начальными значениями , каждое из которых определено на своём интервале, содержащем , то эти решения совпадают на общей части этих интервалов.

Формулировка 
Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) , где  — вектор, , — векторная функция вектора  и скаляра , знак  означает производную  по . Функции  и все их частные производные ,  определены и непрерывны на открытом множестве .

Тогда для каждой точки , называемой начальными значениями решения, существует решение ОДУ , определённое на некотором интервале, содержащем точку  и удовлетворяющее условию , называемым начальными условиями решения.

Если имеются два решения ОДУ , , определённых на своих собственных интервалах значений переменной , содержащем точку и таких, что , то эти решения совпадают всюду, где они определены. То есть для начальных значений  определено единственное решение , удовлетворяющее начальному условию .

Функция  и её частные производные ,  непрерывно зависят от переменных .

Смешанные производные ,  существуют, непрерывны по  и не зависят от порядка дифференцирования.

См. также 
 Теорема Пеано

Примечания

Литература 
 

существования
существования